Viva Piñata szimulációs videójáték
 Viva Piñata számítógépes animációs sorozat